Кре́спи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Креспи, Джованни Баттиста (1573—1632) — итальянский художник.
 Креспи, Джузеппе Мария (1665—1747) — итальянский живописец, рисовальщик, гравёр.
 Креспи, Даниеле (1590—1630) — итальянский живописец.
 Креспи, Карло Крочи (1891—1982) — салезианский монах из Куэнка в Эквадоре, известный как Падре Креспи.
 Креспи, Лоренцо (род. 1971) — итальянский актёр кино.
 Креспи, Марти Паскаль (род. 1987) — испанский футболист, защитник клуба «Сабадель».